

Das British Matchplay 1977 war ein von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltetes Dartsturnier, das in Great Yarmouth, Norfolk (England), zum zweiten Mal ausgetragen und vom Fernsehsender Anglia übertragen wurde. Im Finale konnte der Schotte Rab Smith den Engländer Eric Bristow mit 4:0 besiegen.

Turnierplan 
Am Viertelfinale nahmen neben fünf Engländern auch zwei Waliser sowie ein Schotte teil.

Nach dem Ende des Viertelfinals verweigerte Alan Evans seinem siegreichen Gegner Eric Bristow den Handschlag.

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: British Matchplay Men 1977. In: mastercaller.com, abgerufen am 12. Dezember 2021.
 1977 British Matchplay Results. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 12. Dezember 2021.
 Alan Evans refuses to shake Eric Bristow's hand - 1977 BDO British Matchplay. In: youtube.com, abgerufen am 12. Dezember 2021.

1977
Dartveranstaltung 1977